Каза́рки:
 Казарки — род водоплавающих птиц семейства утиных.
 Казарки (Иркутская область) — посёлок в Усть-Кутском районе Иркутской области России.

См. также 
 Казарка